A MOL Fehérvár FC a 2021–2022-es szezonban az NB1-ben indul, miután a 2020–2021-es NB1-es szezonban harmadik helyen zárta a bajnokságot.

Az Európai Konferencia Liga első selejtezőkörében indultak, ahol az örmény Ararat Jerevan csapata ellen kiestek összesítésben 3–1-re.

A Magyar kupában a főtábla 6. köréig, a negyeddöntőig jutottak, ahol a Győri ETO FC ellen kaptak és estek ki 2-1-re.

A bajnokságot negyedik helyen zárták, 48 szerzett ponttal.

Változások a csapat keretében 

2022. április 23. szerint.

*A félkövérrel jelölt játékosok felnőtt válogatottsággal rendelkeznek.

Érkezők

Távozók

Jelenlegi keret 

 2022. április 23. állapot szerint.
 A vastaggal jelzett játékosok felnőtt válogatottsággal rendelkeznek.
 A dőlttel jelzett játékosok kölcsönben szerepelnek a klubnál.
 *A második csapat keretében is pályára lépő játékos

Vezetőség, szakmai stáb 
2022. április 23. állapot szerint.

Európa Konferencia Liga

Jegyzetek 

20212022
Labdarúgócsapatok 2021–2022-es szezonja